Sipos András (1932–2016) a Szarvasi Arborétum igazgatója
 Sipos András (1936–2015) filmrendező
 Sipos András költő
 Sipos András (1953) újságíró, szerkesztő
 Sipos András (1954–2007) színész, zenész
 Sipos András (1964) főlevéltáros, várostörténész